Church Square (Le Cap)
 Church Square (Pretoria)